Степной Маяк — название населённых пунктов в России:

 Степной Маяк — посёлок в Новосергиевском районе Оренбургской области.
 Степной Маяк — посёлок в Мартыновском районе Ростовской области.